Saltsjöbadsregattan är en kappsegling som har anordnats av KSSS på Baggensfjärden utanför Saltsjöbaden sedan 1915. Saltsjöbadsregattan går av stapeln i mitten av maj varje år.

Kappseglingar
Saltsjöbaden
Sport i Stockholm